Кейт Кори (, полное имя Kate Thompson Cory; 1861—1958) — американская  и фотограф.

Прожив несколько лет среди индейцев хопи, запечатлела их жизнь и быт примерно на шестистах фотографиях.

Биография 
Родилась 8 февраля 1861 года в городе Уокиган, штат Иллинойс, в семье Джеймса Янга Кори (1828—1901) и его жены Элизы Келлог Кори (1829—1903). В семье также был сын Джеймс Стюарт Кори. Кейт Кори была родственницей , иллюстратора комиксов «Little Miss Muffet».

Отец девочки был аболиционистом и причастен к Подземной железной дороге — в подвале их дома была секретная комната, откуда его свободные черные слуги приводили беглых рабов к ожидающим их лодкам в гавани Вокеган (Waukegan Harbour). Во время Гражданской войны он был успешным редактором газеты и часто в одиночку руководил изданием Waukegan Gazette. В 1880 году семья Кори переехала в Ньюарк, штат Нью-Джерси, откуда отец Кейт принимал участие в делах на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Кейт Кори изучала живопись и фотографию в Лиге студентов-художников Нью-Йорка и Cooper Union, где некоторое время работала инструктором. Работала художницей и скульптором, занималась также фотографией. Зарабатывала на жизнь как коммерческая художница, размещая рисунки в журнале Recreation и участвуя в нью-йоркском New York’s Pen and Brush Club. Начиная с 1895 года, в партнёрстве с художником и гончаром Чарльзом Волкмаром создавала расписанные вручную гончарные изделия (чашки и тарелки) с изображением исторических личностей, таких как Уильям Пенн и Александр Гамильтон. Их общий магазин — Volkmar and Cory Pottery, находился в Куинсе, Нью-Йорк.

В клубе Pen and Brush Club Кори познакомился с художником Луи Акином (Louis Akin), который только что вернулся с Юго-Запада США. Он создал картины с изображением индейцев хопи, чтобы продвигать туризм вдоль маршрута железной дороги Santa Fe Railroad (ныне Atchison, Topeka and Santa Fe Railway). Её интерес к Западу Соединенных Штатов был вызван Эрнестом Сетоном, и когда Акин рассказал ей о своих планах основать колонию художников в Северной Аризоне в 1905 году, Кейт Кори отправилась на поезде в резервацию хопи. Когда она сошла с поезда, то поняла, что стала единственной в этой арт-колонии. Несмотря на это, она оставалась здесь до 1912 года, была единственной женщиной, вовлеченной в неизвестную народа хопи. Кори выучила язык хопи, рисовала пейзаж и людей этой народности. Она также сделала около 600 фотографий, запечатлев практически все аспекты жизни хопи, как общественной, так и священной. Кейт Кори покинула эти места в 1912 году, и её взгляды на жизнь изменились в результате отношений с людьми хопи, в том числе отказавшись от современного потребительства. В 1915 году Смитсоновский институт купил 25 картин Кори, написанных в то время, когда она жила вместе с хопи.

В 1913 году Кори переехала в Прескотт, штат Аризона, где жила в каменном доме, построенном и обставленном рабочими хопи. Она представила свою работу «Arizona Desert» на Арсенальной выставке, получив за неё почетную награду. Некоторые её работы находятся в Музее Смоки города Прескотта.

В своем искреннем намерении избежать расточительной жизни в Прескотте Кейт Кори прославилась эксцентричностью: она ходила в поношенной одежде; отдала в аренду две принадлежащих ей хижины; убирала мусор из дождевой воды и использовала её для проявления фотографий; вместо того, чтобы продавать свои картины, она обменивала их.

Работы художницы находятся в коллекциях ряда музеев США, а также принадлежат церкви First Congregationalist Church, членом которой она являлась.

Умерла 12 июня 1958 года в городе Прескотт, штат Аризона. Была похоронена на кладбище  рядом со своей подругой Шарлот Холл.

Негативы фотографий, сделанных Кейт Кори между 1905 и 1912 годами, когда она жила у хопи, были найдены в 1980-х годах в картонной коробке вместе с другими материалами, переданными в дар Музею Смоки. Не зная, как сохранить негативы, музей передал их , который был лучше оборудован для сохранения старинных плёнок. На основе этих найденных фотографий сотрудниками музея была издана книга «The Hopi Photographs: Kate Cory: 1905−1912».

Примечания

Ссылки 
 Kate Thomson Cory (1861—1958)

Художники США
Гончары США